Coiffure (frz. coiffure) bezeichnet:

 in gehobener Sprache die Frisierkunst, siehe Frisiertechniken
 in der Schweiz einen Frisiersalon, siehe Friseur
 veraltet eine kunstvoll gestaltete Frisur

Haute Coiffure bezeichnet:

 für die Mode (besonders in Paris und Rom) tonangebende Kunst des Frisierens

siehe auch